Чемпионат СССР 1966 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе 106 клубов в шести зонах РСФСР определили участников полуфиналов (в этих турнирах также участвовали и клубы Союзных республик, которые определили участников своего финала), 40 клубов в двух зонах УССР определили участников финальных турниров, а 19 клубов Средней Азии и Казахстана разыграли путёвку во вторую группу класса «А»;
 на втором этапе участники полуфиналов РСФСР определили участников финала РСФСР, клубы УССР в стыковых матчах определили распределение мест, а участники финалов РСФСР и Союзных Республик определили победителей.

Зональный этап

1 зона РСФСР 
Два лучших клуба РСФСР — калужский «Локомотив» и тульский «Металлург» — вышли в полуфиналы РСФСР. Лучший клуб Союзных республик — гродненский «Неман» — вышел в финал Союзных республик.

2 зона РСФСР 
Два лучших клуба РСФСР — куйбышевский «Металлург» и таганрогское «Торпедо» — вышли в полуфиналы РСФСР, лучший клуб Союзных республик — сумгаит]ский «Полад» — вышел в финал Союзных республик.

3 зона РСФСР

4 зона РСФСР 
Два лучших клуба РСФСР — орджоникидзенский «Спартак» и новороссийский «Цемент» — вышли в полуфиналы РСФСР, два лучших клуба Союзных республик — кафанский «Лернагорц» и ткибулинское «Мешахте» — вышли в финал Союзных республик.

5 зона РСФСР

6 зона РСФСР

1 зона УССР

2 зона УССР

Средняя Азия и Казахстан

Финальный этап

Финал Союзных республик 
Проходил в Ткибули.

Полуфинал I РСФСР 
Проходил в два круга в Новороссийске. Победитель турнира — новороссийский «Цемент» — вышел в финал.

Полуфинал II РСФСР 
Прроходил в два круга в Калуге. Победитель турнира — «Локомотив» Калуга — вышел в финал.

Полуфинал III РСФСР 
Полуфинал чемпионата СССР 1966 года среди команд РСФСР в классе «Б» проходил в Туле.

IV полуфинал 
Проходил в Орджоникидзе.

Финал РСФСР 
Финал проходил с 3 по 10 ноября в один круг в Орджоникидзе. Три участника финала — калужский «Локомотив», орджоникидзенский «Спартак» и тульский «Металлург» — получили путёвки во вторую группу класса «А».

Стыковые игры УССР

Матч за 1-е место

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1966
1966